Виљаверде има више значења:

 Виљаверде (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виљаверде (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику